Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации (ВНИИПВТИ) в течение ряда лет входил в систему научно-исследовательских организаций Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, являясь одним из центров в стране по решению проблем законотворчества в сфере информатизации, научно-методического обеспечения и разработки в области региональной информатизации, обеспечению информационной безопасности, сертификации средств и систем информатизации. ВНИИПВТИ был образован в 1986 году на базе Всесоюзного НИИ проблем организации и управления (ВНИИПОУ) при Государственном комитете СССР по науке и технологиям (ГКНТ) для решения общесистемных вопросов совершенствования управления в народном хозяйстве на базе широкого применения средств вычислительной техники.

В 2015 году в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 июня 2015г. № 1046-р ВНИИПВТИ был реорганизован в ФГБУ "Центр экспертизы и координации информатизации".

История 
Институт создан в 1971 году для обеспечения научной поддержки процессов совершенствования управления в народном хозяйстве и, в основном, экономических и хозяйственных реформ. 

В период до 1990-х годов институтом был проведён ряд крупнейших государственных проектов, позволивших институту стать общегосударственным научным центром координации работ как в области совершенствования экономических методов и форм управления, так и целенаправленного внедрения информационных технологий. Уже в то время в институте были накоплены уникальные знания и опыт, создан значительный кадровый и научный потенциал, которые со временем не только сохранялись, но и активно пополнялись.

Институт сегодня 
Сегодня институт входит в систему научно-исследовательских организаций Министерства Российской Федерации по связи и массовым коммуникациям и представляет собой передовое научно-исследовательское предприятие, обладающее высококвалифицированными кадрами, огромным опытом работ и уникальными знаниями в сфере создания государственных информационных систем, научно-методического обеспечения и разработки в области региональной информатизации, обеспечении информационной безопасности, сертификации, экспертизе и аудиту средств и систем информатизации.

На данный момент в институте работает порядка 160 человек, из которых 19 докторов наук и 19 кандидатов наук. Ученые института входят в состав таких научно-общественных органов и организаций как НТС Совета безопасности Российской Федерации, Экспертный совет ВАК России, Экспертный совет по реализации государственной программы Минсельхоза России и др. Наличие двух диссертационных докторских советов, шести аспирантур, активная редакционно-издательская деятельность института позволили привлечь в его состав специалистов всех необходимых профилей в области управления, экономики, информационных технологий, телекоммуникации и связи, математического моделирования и права.

Институт заслуженно является федеральным научным центром в сфере информатизации, способным выполнять любые задания органов государственной власти. Институт активно задействован в обеспечении государственных функций РФ, выполнял и выполняет работы для Совета Безопасности при Президенте РФ, Государственной Думы ФС РФ, Аппарата Правительства Российской Федерации, Генеральной прокуратуры России, МВД России, Пограничных войск, Министерства обороны России, ФСТЭК и ФСБ, Минфина России и целого ряда региональных органов государственной власти.

Система сертификации Росинфосерт 
Институт является руководящим органом Системы добровольной сертификации средств и систем в сфере информатизации «Росинфосерт». Помимо деятельности в области сертификации информационных технологий и систем, институт активно участвует в стандартизации, являясь разработчиком целого ряда государственных стандартов в области информационных технологий.

Международный научно-учебный центр информационной безопасности 
На базе института действует Международный научно-учебный центр информационной безопасности (МНУЦИБ), который предоставляет услуги аудиторного и дистанционного обучения в области информационной безопасности. МНУЦИБ является авторизованным учебным центром ряда крупных российских и международных компаний, обладая соответствующими лицензиями, готовит кадры для ФСБ, Федеральной таможенной службы, Минкомсвязи, администраций субъектов Российской Федерации.

Последние работы 
В последнее время Институтом были проведены или проводятся такие значимые работы как:
 Разработка концепций и проектов федеральных законов:
 «Об электронном документообороте»,
 «О праве на информацию»,
 О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об электронной цифровой подписи»,
 О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд»;
 Технический аудит решений, принимаемых при разработке и вводе в эксплуатацию Единой информационно-телекоммуникационной системы ОВД (2006—2008 гг.);
 Полный аудит создания Государственной системы паспортно-визовых документов нового поколения (2008 г.);
 В рамках реализации мероприятий ФЦП «Электронная Россия (2002—2010 годы)» институтом осуществлена разработка интегрированной информационной системы поддержки предоставления и учета социальных услуг населению на основе унифицированной социальной карты (ИИС «Социальная карта»), с 2008 года ИИС активно внедряется в регионах РФ при непосредственном участии института (2006—2009 гг.);
 Комплексная НИР по разработке, созданию и внедрению Единой Системы Информационного Обеспечения Агропромышленного Комплекса РФ (2007—2009 гг);
 Комплексная НИР по разработке, созданию и внедрению Центра Принятия Решений Министерства Сельского Хозяйства (2007—2009 гг.).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ВНИИПВТИ
 Официальный сайт МНУЦИБ

Федеральные государственные научно-исследовательские учреждения